Samsung SDI (coréen : 삼성SDI hanja : 三星SDI ou 三星電管) est un club coréen de rugby à XV détenu par Samsung et basé à Ulsan.

Joueurs actuels

Anciens joueurs 
 Kim Jae-Sung (Hanja : 金宰成)
 Choi Hyun-Min (Hanja : 崔玄敏)
 Sung Hae-Kyung (Hanja : 成海庚)
 Han Young-Hoon (Hanja : 韓榮勲)
 Choi Young-Jun (Hanja : 崔榮峻)

Voir aussi 
 Équipe de Corée du Sud de rugby à XV

Liens externes 
 Site du Club
 Site de la Korea Rugby Union

Club de rugby à XV en Corée du Sud